plurale di fantino – colui che monta cavalli da corsa

Persone
 Alessandro Fantini (1967) – tenore italiano
 Alessandro Fantini (1966) – clarinettista italiano
 Alessandro Fantini (1932-1961) – ciclista su strada italiano
 Alessandro Fantini (1985) – ex ciclista su strada italiano
 Andrea Fantini (1982) – velista e navigatore oceanico italiano
 Antonio Fantini (1936-2013) – politico italiano
 Bruno Fantini (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Corrado Fantini (1967) – ex pesista italiano
 Enrico Fantini (1932-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Enrico Fantini (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Eugenio Fantini (1932-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Girolamo Fantini (1600-1675) – trombettista e compositore italiano
 Luigi Fantini (1803-1852) – vescovo cattolico italiano e senatore del Regno di Sardegna
 Luigi Fantini (1895-1978) – archivista, speleologo e archeologo italiano
 Nicholas Fantini, meglio conosciuto come Evergreen, Egreen o E-Green (1984) – rapper italiano
 Omar Fantini (1973) – comico, conduttore televisivo e radiofonico italiano.
 Riziero Fantini (1892-1943) – operaio e anarchico italiano
 Sara Fantini (1997) – martellista italiana
 Silvana Fantini (1954) – doppiatrice italiana
 Walter Fantini, propr. Renato Alfredo Fantini (1912-1997) – ciclista su strada italiano

Altro
 Museo archeologico Luigi Fantini – museo di Monterenzio, città metropolitana di Bologna
 Museo speleologico Luigi Fantini – museo di Bologna
 Vini Fantini o Vini Zabù – squadra maschile italiana di ciclismo